

Personnalités 

 Justo Mullor García (1932-2016), prélat espagnol, nonce apostolique ;
 María Dolores Alba Mullor (née en 1964), femme politique espagnole, députée ;
  (né en 1962), compositeur et clarinettiste espagnol.